Грабёж:
 Грабёж — хищение чужого имущества, совершённое открыто.
 «Грабёж» — фильм режиссёра Дэвида Мэмета.
 «Гребёж» — 14-я серия 2-го сезона сериала «За гранью возможного».